Bard – comune italiano della Valle d'Aosta
 Bard – comune francese nel dipartimento della Loira nella regione del Rodano-Alpi
 Bard – comunità non incorporata statunitense della contea di Quay nello Stato del Nuovo Messico
 Bard-lès-Époisses – comune francese nel dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna
 Bard-lès-Pesmes – comune francese nel dipartimento dell'Alta Saona nella regione della Franca Contea
 Bard-le-Régulier – comune francese nel dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna
 Jeux-lès-Bard – comune francese nel dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna
 Saint-Bard – comune francese nel dipartimento della Creuse nella regione del Limosino
 Bard l'Arciere – personaggio del romanzo Lo Hobbit
 Bard – campione giocabile nel videogioco League of Legends
 Bard – album dei Big Big Train del 2002

Persone 
 John Bard – pseudonimo del regista italiano Duilio Coletti
 Christine Bard – storico francese
 Henri Bard – calciatore francese
 Charles Russell Bard – industriale statunitense